Auguste Véran (1839-1927), architecte français.
 Florence Véran (1922-2006), compositrice et chanteuse française.
 Géo-Charles Véran, romancier français, dont le roman Jeux pour mourir a été adapté en bande-dessinée par Jacques Tardi.
 Olivier Véran (né en 1980), homme politique français.
 Pierre Véran (1744-1819), archéologue, conservateur de musée et historien arlésien.

Toponyme 
Le refuge de Véran, un refuge en Haute-Savoie, en France.

Voir aussi 
 Saint Véran
 Véran de Vence, évêque de Vence vers 451, et saint catholique ;
 Véran de Cavaillon, évêque de Cavaillon au VIe siècle, saint de l'Église catholique.
 Veran Matić (né en 1962), fondateur et dirigeant du groupe de média B92, en Serbie.
 Veran, un personnage du jeu vidéo Oracle of Ages de la série The Legend of Zelda.
 Verran (homonymie)